Pernov, Pärnu észt város orosz neve
 Pernov osztály, orosz torpedónaszád-osztály
 Pernov, orosz torpedónaszád, a Pernov osztály első egysége és névadó hajója